Шлезвиг ():

 Шлезвиг — историческая область в Европе.
 Шлезвиг — город в Германии.

См. также 
 
 Шлезвиг-Фленсбург